Leroy bzw. LeRoy steht für:
 Leroy (Name) (LeRoy), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Leroy (Film), deutsche Liebeskomödie von Armin Völckers (2007)

Leroy ist der Name folgender

Orte in Kanada:
 Leroy (Saskatchewan)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Leroy (Colorado)
 Leroy (Illinois), im McLean County
 Leroy (Indiana)
 LeRoy (Kansas), im Coffey County
 Leroy (Montana)
 Leroy (North Dakota), im Pembina County
 Leroy (Texas)
 Leroy (Wisconsin), Town(ship) im Dodge County

Unternehmen:
 Établissements Leroy, ehemaliger französischer Automobilhersteller aus Levallois-Perret (1911)
 Leroy (Automobilhersteller), ehemaliger französischer Automobilhersteller aus Courbevoie (1910)
 LeRoy Manufacturing, ehemaliger kanadischer Automobilhersteller
 Leroy Merlin, Baumarktkette der Adeo S.A.

Siehe auch:
 Le Roy
 Leroi
 Leroy Township
 LeRoy und Pictet
 Leroy-Somer